Удалгури:

 Удалгури — город в индийском штате Ассам. 
 Удалгури — округ в индийском штате Ассам.